L'expression « homme habile » peut faire référence à :
 , espèce humaine ;
 Un homme habile, film français de 1911.